Kelun (изначально группа назвалась UTARI) — японская рок-группа (сотрудничает с Sony Music Entertainment Japan), образованная в 2006 году. Их первый альбом, «UTARI», был выпущен в апреле 2006 года, он буквально взорвал хит-парады и группа отправилась в свой первый тур, получивший название «February Tour», в феврале 2007 года.

История группы 
Группа образованная в 2006 году, изначально назвалась UTARI. Их первый альбом, «UTARI», был выпущен в апреле 2006 года, он буквально взорвал хит-парады и группа отправилась в свой первый тур, получивший название «February Tour», в феврале 2007 года.

В сентябре 2007 года группа официально изменила своё название на Kelun.

21 ноября 2007 года компанией Sony Music Entertainment Japan был выпущен первый компакт-диск группы — «Astral Lamp», после чего они отправились в свой основной тур под названием «Astral Circuit» по всей Японии.

В апреле 2008 года группа отправились в турне по Канто под названием «April Tour».

В мае 2008 года басист Сато Сюсаку ушёл из группы и был заменен Юкито.

2 июля 2008 года вышел второй сингл группы, который использовался как восьмая открывающая тема в аниме «Блич», что принесло группе огромную популярность.

Состав группы 

 Дата рождения: 5 декабря 1979 года
 Место рождения: префектура Тиба
 Вокалист, гитарист и пианист

 Дата рождения: 15 февраля
 Место рождения: префектура Тиба
 Басист

 Дата рождения: 20 января 1982 года
 Место рождения: префектура Тоттори
 Барабанщик

Бывший участник 

 Басист

Дискография

Альбомы 
 апрель 2006 года — UTARI
 21 ноября 2007 года — Astral Lamp
 3 сентября 2008 года — Kelun

Синглы 
 20 февраля 2008 года — Sixteen Girl
 2 июля 2008 года — Chu-Bura
 24 июня 2009 года — Hitori Bun No Ai Feat. Ebisu Miho

Песни, использованные для аниме 
 «Signal» — песня седьмой закрывающей темы для аниме Gintama.
 «Sixteen Girl» — песня опенинга к музыкальной программе, JapanCountdown.
 «Chu-Bura» — восьмая песня открывающей заставки аниме, Блич.
 «Boys Don’t Cry», из альбома «Chu-Bura» — опенинг к игре Bleach: Soul Carnival для PSP.
 «Heart Beat» — музыкальная тема открытия для японской драмы RH Plus.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Рок-группы Японии
Kelun
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году